Open 13 2023, właśc. Open 13 Provence 2023 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2023 z cyklu Open 13 rozgrywany w dniach 20–26 lutego 2023 roku w Marsylii na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 784 830 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2023
2023 w tenisie ziemnym
2023 we Francji